Doktor Martin je několik různých seriálů s podobným námětem:

 Doktor Martin (britský seriál) – původní britský televizní seriál, vysílaný od roku 2004
 Doktor Martin (český seriál) – česká verze seriálu, vysílaná od roku 2015